L'NBA Development League All-Star Game 2012, svoltosi ad Orlando nell'ambito dell'NBA All-Star Weekend 2012, ha visto la vittoria finale della Western conference sulla Eastern conference per 135 a 132.

Gerald Green, dei Los Angeles D-Fenders, è stato nominato MVP della partita.

Venerdì

NBA D-League Shooting Stars Competition

Team A
 Marqus Blakely, Sioux Falls Skyforce
 Jerry Smith, Springfield Armor
 Cameron Jones, Fort Wayne Mad Ants

Team B
 Edwin Ubiles, Dakota Wizards
 Lawrence Hill, Maine Red Claws
 Keith McLeod, Erie BayHawks

in grassetto è indicato il vincitore

Three-Point Shootout

 Moses Ehambe, Iowa Energy
 Lee Humphrey, Rio Grande Valley Vipers

 Blake Ahearn, Reno Bighorns
 Booker Woodfox, Texas Legends

in grassetto è indicato il vincitore

Slam Dunk Contest

 L.D. Williams, Springfield Armor
 Chris Roberts, Texas Legends

 Zach Andrews, Los Angeles D-Fenders
 Osiris Eldridge, Bakersfield Jam

in grassetto è indicato il vincitore

Sabato

All-Star Game - Squadre

Eastern Conference

Western Conference

Voci correlate
 NBA Development League 2011-2012
 NBA All-Star Weekend 2012

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2012
All-Star Game 2012